Самскара:

 Самскара (санкхара; , ; или пали सङ्खार, ) — бессознательные впечатления.
 Санскары (, ) — это ряд различных таинств, жертвоприношений и ритуалов, которые служат переходными обрядами и фиксируют различные этапы жизни индусов.